Meier (bestuur)
 Hofmeier